Pievarini – abitanti di Pieve Fosciana
Pievarini – abitanti di Pieve a Nievole